Муниципалитет Эскобар  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 277 км². Население — 213619 человек. Плотность населения — 771,12 чел./км².

Административный центр — Белен-де-Эскобар.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на севере — с муниципалитетом Кампана
на северо-востоке — с муниципалитетом Сан-Фернандо
на востоке — с муниципалитетом Тигре
на юге — с муниципалитетом Мальвинас-Аргентинас
на западе — с муниципалитетом Пилар

Важнейшие населенные пункты

Агломерация Белен-де-Эскобар 
входит в агломерацию Большой Буэнос-Айрес

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес